Il singolare dell'Open Gaz de France 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Mary Pierce era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Serena Williams ha battuto in finale 6–2, 3–6, 7–6  Amélie Mauresmo.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (quarti di finale)
  Nathalie Tauziat (secondo turno)
  Dominique Van Roost (semifinali)
  Irina Spîrlea (secondo turno)

 Sandrine Testud (primo turno) 
 Amélie Mauresmo (finale) 
 Julie Halard-Decugis (quarti di finale) 
 Elena Lichovceva (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1999